Kornhausbrücke steht für:

 Kornhausbrücke (Bern) in Bern
 Kornhausbrücke (Hamburg) in Hamburg
 Kornhausbrücke (Zürich) in Zürich